Сезон 2006/2007 стал для «Милана» 73-м в Чемпионате Италии. Клуб начал первенство с показателем −8 очков из-за коррупционного скандала, а закончил чемпионат на 4 месте, не взяв медали впервые за 4 года. Но клуб удачно выступил в Лиге чемпионов, дойдя до финала, где выиграл у «Ливерпуля».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 Примечание: № 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:22.800.000

Зима 

Убытки:18.600.000

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:51.500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Прибыль:0

Общие убытки: 41.400.000

Общая прибыль: 51.500.000

Разница: 10.100.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

2006
2007